Tempéré peut faire référence à :
 Climat tempéré
 Gamme tempérée

Voir aussi